B5 – droga krajowa w Austrii
 B5 – droga krajowa w Niemczech
 B5 – format arkusza według ISO 216 o wymiarach 176×250 mm
 B-5 – dwupłatowy bombowiec produkcji amerykańskiej z lat trzydziestych XX wieku
 B5 – brytyjski okręt podwodny z okresu I wojny światowej
 B-5 – norweski okręt podwodny z okresu II wojny światowej
 B-5 – projektowana stacja drugiej linii metra warszawskiego: B-5 Wola Park
 B5 – model Volkswagen Passat w latach 1996 - 2000
 witamina B5 – kwas pantotenowy